Сталі́нський — українське прізвище.  Жіноча форма — Сталінська. Також слово ста́лінський означає належить або відноситься до  Сталіна.

Відомі носії 

 Олег Сталінський — український соліст і балетмайстер.
 Дмитро Віталійович Сталінський — український вчений-металург.